Margaret Lee (n. 1943), attrice inglese attiva anche nel cinema italiano
Margaret Lee (n. 1970), attrice di Singapore (Police & Thief, primo episodio tv, 2006, Instant Karma, episodio tv, 2006, I Do, I Do, 2005, Tu ran fa cai, 2004)
Din Long Lee, attrice conosciuta anche con gli pseudonimi di Margaret Lee e di Margaret A. Li, due nomination agli Hong Kong Film Awards come miglior attrice e come miglior attrice non protagonista  (1987-1988)
Margaret Lee (1506?-1543?), sorella del poeta inglese Thomas Wyatt e favorita della regina Anna Bolena